СК «Сігма» Оломоуць () — чеський футбольний клуб з міста Оломоуць, заснований у 1919 році. Виступає у Першій лізі. Домашні матчі приймає на стадіоні «Андрув», місткістю 12 566 глядачів.

Виступи в єврокубках

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Профіль клубу на transfermarkt.com 
 Профіль клубу на soccerway.com 

Футбольні клуби Чехії
Футбольні клуби, засновані 1919
Спорт в Оломоуці